Демі́нський — прізвище.

 Демінський Віктор Степанович — український художник.
 Демінський Олексій Цезаревич — ректор Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорт

Див. також

 Димінський